Burwell peut faire référence à :

Personnes 

 Carter Burwell (1955-), un acteur, musicien américain,

 William Armisted Burwell (1780–1821), un homme politique américain.
 CS Burwell, qui décrivit l'apnée du sommeil.
 Sylvia Mathews Burwell (née en 1975), femme politique américaine.

Localités 
 En Angleterre, au Royaume-Uni :
 Burwell, une localité du Cambridgeshire,
 Burwell, une localité du Lincolnshire,
 Aux États-Unis :
 Burwell, une localité, chef-lieu du comté de Garfield dans le Nebraska.

Autres 
 , un destroyer renommé HMS Burwell lorsqu'il fut transfèré à la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale.